Голові́н — російське прізвище.

Відомі носії 
 Головін Альберт Юрійович — старший прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Головін Анатолій Сергійович (1952) — український юрист, голова Конституційного Суду України.
 Головін Володимир Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Головін В'ячеслав Володимирович (1953) — український футболіст.
 Головін Дмитро Валерійович (1975) — генерал МВС України, колишній глава поліції Одеської області.
 Головін Дмитро Володимирович (1981—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головін Микола Антонович (1906—1964) — український радянський партійний діяч.

 Головін Олександр Павлович (1989) — російський актор і телеведучий.
 Головін Олександр Сергійович (1995) — російський борець греко-римського стилю.
 Головін Олександр Сергійович (1983) — російський хокеїст.
 Головін Олександр Сергійович (1996) — російський футболіст, гравець збірної Росії.
 Головін Олексій Степанович (1912—1981) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Головін Олександр Якович (1863—1930) — російський художник.
 Головін Павло Васильович (1885—1964) — український хімік-технолог, член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР.
 Головін Павло Георгійович (1909—1940) — радянський полярний льотчик і льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу
 Головін Сергій Селіванович (1866—1931) — російський радянський лікар-офтальмолог.

 Головіна Анастасія Ангелівна — болгарська лікарка російського походження, психіатр, благодійниця; перша жінка-лікарка з вищою освітою в Болгарії.
 Головіна Варвара Миколаївна (1766—1821) — фрейліна двору (1783), мемуаристка і художниця, улюблена племінниця Івана Шувалова, наближена імператриці Єлизавети Олексіївни; кавалерственна дама ордену Святої Катерини (1816).
 Головіна Галина Борисівна (1903—1977) — майстер художньої кераміки та порцеляни.
 Головіна Наталія Іванівна (у заміжжі Куракіна; 1766—1831) — дружина генерал-прокурора Олексія Борисовича Куракіна, кавалерственна дама ордену Святої Катерини меншого хреста (1797), статс-дама (1826); композитор і музикант.
 Головін Татьяна (Головіна Тетяна Григорівна) (1988) — французька тенісистка російського походження.

 Головін (Аляска)

Примітки 

Російські прізвища